Mezgraja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Ugljevik
 Mezgraja – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w mieście Nisz
 Mezgraja – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Babušnica